Argyll je lahko:
 Argyll - Škotska
 HMS Argyll - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice